C# je objektno orijentirani programski jezik kojeg su razvili Anders Hejlsberg i drugi u tvrtci Microsoft. 

C# je izumljen s ciljem da .NET platforma dobije programski jezik, koji bi maksimalno iskoristio njezine sposobnosti. Sličan je programskim jezicima Java i C++.

Programski primjer 

using System;

class HelloWorld
{
        public static void Main(string[] args)
        {
                Console.WriteLine("Hello World!");
        }
}

Programski jezici